Gudmundsson, även skrivet Gudmundson är ett svenskt efternamn, ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Gudmunds son. Den 31 december 2012 var det i Sverige 1 242 personer med stavningen Gudmundsson och 127 med stavningen Gudmundson. Totalt blir detta 1 369 personer.

På Island skrivs namnet Guðmundsson, men den svenska folkbokföringen har inte registrerat några namn med den isländska specialbokstaven ð.

Personer med efternamnet Gudmundsson eller varianter av detta namn
 Ágúst Guðmundsson (född 1947), isländsk filmregissör
 Albert Guðmundsson (1923–1994), isländsk politiker och fotbollsspelare
 Anders Gudmundsson, flera personer
 Anders Gudmundson (bildkonstnär) (född 1966)
 Anders Gudmundsson i Berte (1804–1869), lantbrukare och politiker
 Anders Magnus Gudmundson (1843–1926), lantbrukare och politiker

 Bengt Gudmundsson (1804–1855), bonde och politiker

 Einar Már Guðmundsson (född 1954), isländsk författare

 Gabriel Gudmundsson (född 1999), fotbollsspelare
 Guðmundur Guðmundsson (född 1960), handbollsspelare och tränare
 Guðmundur Guðmundsson (konstnär), känd som Erró (född 1932), isländsk popkonstnär
 Guðmundur Arnar Guðmundsson (född 1982), isländsk filmregissör, producent och manusförfattare

 Hreiðar Levý Guðmundsson (född 1980), isländsk handbollsmålvakt

 Jan Gudmundsson (1938–2022), författare och läkare
 Jóhann Guðmundsson (född 1977), isländsk fotbollsspelare
 Jóhann Berg Guðmundsson (född 1990), isländsk fotbollsspelare
 Jón lærði Guðmundsson (1574–1658), isländsk autodidakt

 Karl Bjarni Guðmundsson (född 1976), isländsk sångare
 Kristján Gudmundsson (född 1941), isländsk konstnär
 Kristmann Gudmundsson (1901–1983),isländsk författare

 Lennart Gudmundsson (född 1945), typograf och musiker
 Margareta Gudmundson (född 1947), skådespelare
 Magnús Guðmundsson (1879–1937), isländsk politiker
 Niklas Gudmundsson (född 1972), fotbollsspelare
 Ólafur Guðmundsson (född 1990), isländsk handbollsspelare

 Peder Gudmundsson Strömberg (1575–1655), borgmästare och riksdagsman
 Per Gudmundson, flera personer
 Per Gudmundson (journalist) (född 1969), i Svenska Dagbladet
 Per Gudmundson (musiker) (född 1955), folkmusiker
 Peter Gudmundson (född 1955), materialforskare, professor

 Sigurdur Gudmundsson (född 1942), isländsk konstnär
 Sigvard Gudmundson (1909–2011), väg- och vattenbyggnadsingenjör

 Tore Gudmundsson (död 1213), norsk ärkebiskop
 Ture Gudmundsson (1908–1979), folkmusiker och musikdirektör

 Ulla Gudmundson (född 1949), diplomat
 Ulrika Gudmundsson Schönberger (född 1970), sångerska och låtskrivare

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn